Хлоридный канал Kb () — потенциал-зависимый хлоридный канал—антипортер из  суперсемейства CLCN, один из 9 белков этого семейства. Экспрессирован в почках. Наиболее близок по структуре к хлоридному каналу Ka. Мутации гена CLCNKB приводят к наследственному нарушению функции почек, синдрому Барттера.

Ссылки 

Мембранные белки
Ионные каналы